Trinity Methodist Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Trinity Methodist Church (Serekunda), Gambia

im NRHP gelistete Objekte:
 Trinity Methodist Church (Idaho), ID-Nr. 77000458
 Trinity Methodist Church (Indiana), ID-Nr. 82005248
 Trinity Methodist Church (New York), ID-Nr. 09001227
 Trinity Methodist Church (North Carolina), ID-Nr. 89001419
 Trinity Methodist Church (Virginia), ID-Nr. 87000625

Siehe auch:
 Trinity Methodist Episcopal Church
 Trinity United Methodist Church